La Procuraduría General de la República puede ser a alguna de las siguientes instituciones:

 Procuraduría General de la República, ministerio público de El Salvador (f. 1939)
 Procuraduría General de la República de Honduras, ministerio público de Honduras (f. 1957)
 Procuraduría General de la República, ministerio público de México (1917-2019)
 Procuraduría General de la República, ministerio público de Venezuela (f. 1863)